Несовершеннолетние (фильм, 1935), СССР.
 Несовершеннолетние (фильм, 1976)  — художественный фильм кинорежиссёра Владимира Рогового. СССР.